Filmcímek

 A teljes igazság, eredeti címe The Absolute Truth, 1997-es amerikai film, rendező James Keach, főszereplő Jane Seymour

 A teljes igazság, eredeti címe The Whole Truth,, a Lost – Eltűntek c. tévésorozat 40. epizódja (2016)

 A teljes igazság, eredeti cím The Whole Truth, 2016-os amerikai film, rendező  Courtney Hunt, főszereplő Keanu Reeves

 A teljes igazság, eredeti címe Truth Be Told, alternatív címe Az igazság ára, 2019-es amerikai tévésorozat, producer Nichelle D. Tramble, főszereplő Octavia Spencer